Хатунцев — русская фамилия. Известные носители:
 Хатунцев, Александр Васильевич (род. 1975) — российский велогонщик.
 Хатунцев, Виктор Ильич (род. 1951) — советский футболист.
 Хатунцев, Владимир Петрович (1916—1979) — советский журналист.